Název Laba může znamenat:

 řeka

 Laba – řeka v Karačajsko-Čerkesku, v Krasnodarském kraji a v Adygejské republice v Rusku, levý přítok Kubáně
 Laba – název řeky Labe v několika, převážně slovanských jazycích, např. v běloruštině, kašubštině, chorvatštině, srbštině
 Laba (Indraja) – pravý přítok řeky Indraja v Litvě
 Laba (Šuoja) – pravý přítok řeky Šuoja v Litvě
 Laba (Virinta) – levý přítok řeky Virinta v Litvě
 Wadi Laba – přítok řeky Wokiro a Rudého moře v Eritreji

 sídlo
 Laba (okres Radviliškis) – vesnice v Litvě, v okrese Radviliškis

 příjmení
 Roman Laba (* 1966) – ukrajinský fotbalový útočník, nyní kouč FC Lvov
 Vasil Pavlovič Laba (* 1956) – ukrajinský historik
 Pierre Laba – filmový producent z Martiniku

 zkratka
 LABA – Long Acting Beta Agonist (β agonisté s prolongovaným účinkem (léčba astmatu))

 jiný význam
 Laba Forest – chráněný les ve státě Burkina Faso
 喇叭 [laba, pinyin: lǎbā] – čínský hudební nástroj podobný trubce

Související články 
 Labe (rozcestník)